Esistono più persone di nome Lucy Walker:

Lucy Walker (alpinista) (1835-1916), alpinista britannica
Lucy Walker (regista), regista britannica